Sphaerocranae är ett släkte av insekter. Sphaerocranae ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Sphaerocranae